Абу́ Мухаммад ‘Абдулла́х ибн Мусли́м ад-Ди́навари, более известен как Ибн Кута́йба (; , Эль-Куфа — , Багдад) — исламский богослов, известный толкователь Корана, хадисовед, факих, философ, историк, литератор, языковед.

Биография 
Его полное имя: Абу Мухаммад ‘Абдуллах ибн ‘Абдул-Маджид ибн Муслим ибн Кутайба ад-Динавари аль-Куфи. Родился в Эль-Куфе (Ирак) и большую часть жизни провел в Багдаде. В Багдаде он мог познакомиться с разными направлениями ислама, философских и правовых школ, так как Аббасидские халифы поощряли развитие различных наук. Под воздействием этих факторов и были сформированы воззрения Ибн Кутайбы. Он был знаком со многими влиятельными людьми халифата, в частности с аль-Муваффаком, аль-Мутаваккилем,
наместником Хорасана Абдуллой ибн Таиром и др. Помимо религиозной деятельности Ибн Кутайба также занимался и государственной работой, был шариатским судьей в городе  в провинции Джибал. Ибн Кутайба умер в возрасте 63 лет в Багдаде.

Богословская деятельность 
Взгляды Ибн Кутайбы совпадали с суннитскими, в правовых вопросах придерживался ханбалитского мазхаба и подвергал критике воззрения антропоморфистов и мутазилитов. Постижение исламских наук он начал у своего отца Муслима ибн Кутайбы и продолжил учёбу у известных ученых своей эпохи (Абу Убайда аль-Касим ибн Саллама (ум. в 839 г.), Ахмад ибн Саид аль-Лихйани, Мухаммад ибн Саллам аль-Джумахи (ум. в 845 г.), Хармала ибн Йахйа ат-Таджиби (ум. в 857 г.) и др.). Помимо багдадских учёных, Ибн Кутайба обучался так же и в Мекке у аль-Кади Йахйи ибн Аксама (ум. в 856 г.) и в Басре у Абу Хатима ас-Сиджистани (ум. в 862 г.) и в Хорасане у Исхака ибн Рахавайха (ум. в 852 г.).

Его учениками были: Ахмад ибн Марван аль-Марвази (ум. в 910 г.), Убайдулла ибн Абд ар-Рахман ибн Мухаммад аш-Шуккари (ум. в 934 г.), Ахмад ибн Мухаммад аль-Хасан ад-Дарраб (ум. в 939 г.) и многие другие.

Труды 
Абдуллах ибн Кутайба за свою жизнь написал более 40 различных сочинений, среди которых толкования Корана и хадисов, труды по лингвистике, фонетике, философии, а также работы в области естественных и других наук. Ниже представлен список наиболее известных работ Ибн Кутайбы.
 Тафсиры
 «Мушкиль аль-Куран» ()
 «Мушкиль аль-Хадис» ()
 Сочинения по фикху
 «Аль-Ашриба» ()
 «Китаб ас-Сиям»
 Труды по истории
 «Аль Имама ва ас-Сияса»
 «Китаб ан-Насаб»
 «Китаб аль-Ма‘ариф» ( — книга познаний)
 Работы по биологии
 «Китаб аль-Джарасим»
 «Китаб ан-Набат»
а также:
 «Китаб аль-Анва» ( — книга звёзд) — книга по астрономии
 «‘Уйун аль-ахбар» ( — источники рассказов) — книга по этикету
 «Китаб табакат аш-шу’ара» ( — Книга категорий поэтов) — книга по биографии поэтов
 «Китаб адаб ал-катиб» ( — Книга искусства писца) — справочник для секретарей по стилистике

Книга познаний 
 одно из самых старых арабских исторических сочинений. В нём содержит небольшой рассказ об африканских народах, об их происхождении, в том числе перечисляются некоторые народы северо-восточной части Африки, указываются предметы их питания. В этой книге Ибн Кутайба не упоминает в качестве своего источника ни одной книги, но часто называет передатчиков информации вплоть до современников события, о котором идет речь. Абдуллах ибн Кутайба был первым в истории арабо-мусульманским историком, который обратился непосредственно к тексту Ветхого Завета для извлечения сведений о библейских пророках и сотворении мира.

…Сказал Вахб ибн Мунаббих: "Воистину, Хам сын Ноя был человеком с белым, красивым лицом и телом. Но Аллах, велик он и славен, изменил цвет [кожи] у Хама и у его потомков из-за того, что тот поносил своего отца. И вот Хам удалился, и дети его последовали за ним. Они поселились на берегу моря. Увеличил Аллах их число и приумножил их. А они — черные. Пищей их была рыба. Они точили свои зубы, пока не делали их подобными иглам, для того чтобы к ним прилипала рыба.
«Некоторые из детей Хама поселились в Магрибе. И родил Хам Куша ибн Хама, Кан’ана ибн Хама и Фута ибн Хама. Что касается Фута, то он отправился в путь и поселился в землях ал-Хинда и ас-Синда, и жители тех земель произошли от его сыновей. Что же касается Куша и Кан’ана, то племена черных — ан-нуба, аз-зиндж, ал-каран, аз-зугава, ал-хабаша, копты и берберы — произошли от детей их обоих» …

Примечания

Литература 
 [bse.sci-lib.com/article049514.html Ибн Кутайба Абу Мухаммед Абдаллах ибн Муслим] // Большая Советская Энциклопедия
 
 
 Ибн Кутайба ад-Динавари. Избранные главы из Китаб аль-Анва’ // Книга лунных стоянок: Ибн Кутайба ад-Динавари. Избранные главы из Китаб аль-Анва’. Абу Ма‛шар. Глава из Китаб альМадхаль аль-Кабир. Глава из Гайят аль-Хаким / Пер. с араб., коммент. и вступ. статья В. А. Розова; науч. ред. А. Ю. Саплина. — СПб.: Издательство «Академия исследования культуры», 2021. — 144 с.: ил. — С. 23-86. ISBN 978-5-6045100-5-6

Ханбалиты
Шариатские судьи
Толкователи Корана
Хадисоведы
Арабские историки